Als Römerbrücke werden mehrere Brücken im deutschsprachigen Raum bezeichnet, die von den Römern errichtet wurden. Der Name wird daneben auch für zahlreiche alte Brücken verwendet, die aus teilweise wesentlich späteren Epochen stammen. Im romanischen Sprachraum ist der Ausdruck Römerbrücke (oder römische Brücke) in der jeweiligen Landessprache ebenfalls für eine Anzahl von Brückenbauwerken unterschiedlichen Alters in Gebrauch.

Deutschland 
Römerzeit
 Die Römerbrücke in Deiningen bei Nördlingen besitzt noch Fundamente aus römischer Zeit.
 Römerbrücken in Koblenz
 Römerbrücke in Köln
 Römerbrücke in Mainz, auch Pons Ingeniosa genannt
 Römerbrücke in Trier
 Die hölzerne Römerbrücke über die Donau bei Stepperg (Modell im Kelten-Römer-Museum in Manching)

Spätere Zeit
 Die Römerbrücke in Gerbrunn wurde 1769 fertiggestellt.
 Die Römerbrücke in Jestetten wurde 1696 errichtet.
 Römerbrücke in Osnabrück-Eversburg von 1718.
 Römerbrücke in Hunteburg von um 1700, siehe Liste der Baudenkmale in Bohmte.

Österreich 
Römerzeit
 Die Römerbrücke bei Lanzing (Niederösterreich) stammt aus dem 3. oder 4. Jh.
 Römerbrücke in Adriach, Frohnleiten (Steiermark)
 Römerbrücke bei St. Dionysen in Bruck an der Mur (Steiermark)

Spätere Zeit

 Die Römerbrücke in Scheibbs wurde 1554 errichtet. 
 Die Römerbrücke in Bad Vigaun (Salzburg) wurde 1613 errichtet.
 Die Römerbrücke in Grins (Tirol) wurde um 1550 fertiggestellt.
 Die  bei Tösens (Tirol) entspricht in Form und Konstruktion der römischen Brückenbautechnik, stammt aber vermutlich aus dem Mittelalter.

Schweiz 
Spätere Zeit
 Die Römerbrücke über die Rhone bei Saint-Maurice (Wallis), gebaut 1491, nutzt eventuell Widerlager, die tatsächlich von den Römern gebaut wurden.
Die Römerbrücke über die Dala, die Inden und Leuk (Wallis) verbindet, wurde 1539 vom Baumeister Ulrich Ruffiner erbaut.
 Die Ponte dei Salti bei Lavertezzo im Valle Verzasca (Kanton Tessin) wurde in nachrömischer Zeit erbaut, wird aber in Reiseführern fälschlicherweise als Römerbrücke bzw. Ponte Romano bezeichnet.
 Die Ponte Romano in Aquila im tessiner Bleniotal wurde ebenfalls in nachrömischer Zeit erbaut. Die 1461 erbaute Brücke gilt als eine der ältesten erhaltenen der Schweiz.
 Ebenfalls im Tessin, bei Intragna, befindet sich die Ponte Romano, die 1578 gebaut wurde und die Melezza überquert.
 Rheinbrücke Augusta Raurica über den Rhein.

Frankreich 
Römerbrücke heißt auf Französisch pont romain.

 Pont Romain in Saint-Thibéry (Languedoc-Roussillon)
 Pont Romain in Vaison-la-Romaine (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Italien 
Römerbrücke heißt auf Italienisch ponte romano.

 Ponte Romano in Acquasanta Terme (Marken)
 Ponte Romano di Solestà in Ascoli Piceno (Marken)

Portugal 
Römerbrücke heißt auf Portugiesisch ponte romana.
 
 Ponte Romana in Alcanelde (Alentejo)
 Ponte Romana in Chaves (Região Norte)

Spanien 
Römerbrücke heißt auf Spanisch puente romano.

 Brücke von Alcántara (Extremadura)
 Puente Romano in Córdoba (Andalusien)
 Puente Romano in Mérida (Extremadura)

Sonstige Verwendungen 
 Das Kraftwerk Römerbrücke in Saarbrücken
 Die Bahnstation Roman Bridge im Conwy County Borough (Wales)

Weblinks

Einzelnachweise 

 

en:Roman bridge
fr:Pont romain
la:Pontes Romani
pt:Ponte romana